Serie A 1955/1956 vanns av AC Fiorentina.

Tabell

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1955 i Italien
1956 i Italien
Fotbollssäsongen 1955/1956
1955/1956